Чемпионат Европы по фигурному катанию 1985 года проходил с 4 по 10 февраля в Гётеборге (Швеция). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель Чехословакии Йозеф Сабовчик. У женщин вновь победила представительница ГДР Катарина Витт. Среди пар победу вновь одержали представители СССР Елена Валова и Олег Васильев, в танцах чемпионами Европы стали представители СССР Наталья Бестемьянова и Андрей Букин.

Результаты

Мужчины 

 * WD = Снялся с соревнования

Женщины

Пары 

 * WD = Снялись с соревнования

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
1985 год в фигурном катании
Европа
Спорт в Швеции в 1985 году
Февраль 1985 года
Чемпионаты Европы в 1985 году
Чемпионаты Европы в Швеции